Agustín García puede referirse a:

 Agustín García Martínez, alcalde de Rafal (Alicante).
 Agustín García (n/d), militar mexicano.
 Agustín García Arrieta (h. 1775-1834), escritor, erudito y cervantista español.
 Agustín García Calderón (1948-), abogado y notario salvadoreño.
 Agustín García Calvo (1926-), gramático, poeta, dramaturgo y filósofo español.
 Agustín García Íñiguez, Agus (1985-), futbolista español.
 Agustín Mª García López (n/d), poeta y artista gráfico español.
 Agustín García-Gasco Vicente (19??-19??).
 Agustín García (futbolista) (1973-) exfutbolista mexicano.